Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa AT&T) werd gespeeld van 17 tot en met 23 februari 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2003 trok 50.399 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires